Theodor Hagen kan syfta på bland andra:

* Theodor Hagen (1823–1871), tysk kompositör
 Theodor Hagen (1842–1919), tysk målare